Jejkowice (plaats), plaats in Polen
 Jejkowice (gemeente), gemeente in Polen